Слово Барбу может обозначать:

Топонимы 
  — деревня в сельском поселении  бахша  шахрестана Тенгестан остана Бушир Ирана.
  — муниципальное образование в губернии (фюльке) Эуст-Агдер Норвегии, существовавшее до 1902 года; ныне часть города Арендал.
  — муниципалитет в департаменте Ду региона Франш-Конте Франции.

Персоны 
 

 Барбу д'Эскутьер, Габриэль (1761—1827) — французский военный деятель.

Другое 
  — карточная игра французского происхождения.